Fromhold ist der Name von:
 Fromhold von Vifhusen († 1369), Erzbischof von Riga

Fromhold ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Fromhold US-amerikanischer Politiker
 Ernst Fromhold-Treu (1861–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Märtyrer
 Johann Fromhold (1602–1653) deutscher brandenburgischer Diplomat
 Martina Fromhold-Eisebith (* 1962), deutsche Wirtschaftsgeographin
 Paul Fromhold-Treu (1854–1919), evangelisch-lutherischer Pastor, Märtyrer in Lettland

Siehe auch: 
 Frommhold